Большие Липки — название населённых пунктов:

 Большие Липки — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Большие Липки — деревня в Порховском районе Псковской области.

См. также 
 Липки (значения)
 Малые Липки